Slovo společník či společnice má více významů:
 gigolo, gejša – profesionální doprovod do společnosti či jen označení pro prostituta či prostitutku
 favorit - v historickém kontextu oblíbenec, důvěrný společník panovníka či jiné významné osobnosti, v moderním významu např. oblíbenec sportovních fanoušků apod.
 společník obchodní společnosti (např. veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti apod.)
 účastník smlouvy o společnosti (societa)

 V kultuře
 Společník (film, 1971), (Un Cave) – francouzský film režiséra Gillese Grangiera
 Společník (film, 1994), (The Companion) – americký sci-fi film režiséra Garyho Fledera
 Společník (film, 2000), (Company Man) – francouzská filmová komedie v režii Douglase McGratha a Petera Askina
 Společnice (film, 2000) – české drama režisérky Zuzany Zemanové-Hojdové
 Společník (film, 2003) – česká filmová komedie režiséra Miroslava Soboty

Související články 
 Společník na dlouhé trati (Longtime Companion) – americké filmové drama z roku 1989 režiséra Normana Reného 
 Tichý společník (rozcestník)

Externí odkazy